

Cinema
The Hottentot – film del 1922 diretto da James W. Horne e Del Andrews
The Hottentot – film del 1929 diretto da Roy Del Ruth

Teatro
The Hottentot – lavoro teatrale del 1920 di William Collier Sr. e Victor Mapes